Луи-Мари-Селест д’Омон де Рошбарон (; 7 сентября 1762, Париж — 9 июля 1831, там же), герцог д’Омон и де Вилькье — французский военный и государственный деятель.

Биография 
Сын герцога Луи-Александра-Селеста д’Омона и Фелисите-Луизы Летелье.

При жизни отца титуловался герцогом де Пьенном.

Поступил на службу младшим лейтенантом в 1774 году. В 1777 году стал драгунским капитаном, в 1778-м собирался участвовать в планировавшейся экспедиции против англичан.

29 декабря 1785 по праву наследования стал первым дворянином палаты короля, в 1786 году полковником булонских отрядов и губернатором города и цитадели Этабля. В 1787 году стал вторым полковником в драгунском полку Дофине. Герцог де Пьенн был в числе дворян, защищавших короля 28 февраля 1791, и был ранен двумя ударами штыка во дворце Тюильри.

В апреле 1791 эмигрировал в Германию. Воевал за восстановление монархии в армии Конде в 1792 году, затем в испанских войсках с 1793 по 1797 год, доказав свое мужество во многих делах, особенно в кампанию 1794 года. Произведен в полковники и стал кавалером ордена Святого Людовика (1795). В 1796 году получил командование полком испанских добровольцев из состава гарнизона Мадрида. В 1797 году покинул Испанию по требованию Директории и присоединился к Людовику XVIII в Митаве.

В 1800 году произведен в лагерные маршалы; сопровождал Людовика в Швеции и России. В 1805 году с согласия Людовика поступил на шведскую службу. Командовал войсками и главной квартирой Густава IV в Мекленбурге, сопровождал шведского короля в кампании 1806 года в Померании, и сформировал, по королевскому приказу, французский пехотный отряд, называвшийся полком короля и носивший белые кокарды и французские мундиры. Командовал им в кампанию 1807 года в Померании, в следующем году против русских на Аландских островах. В 1810 году стал кавалером ордена Меча.

В 1814 году был отозван во Францию, где Людовик XVIII произвел его в генерал-лейтенанты. В августе унаследовал от отца титулы герцога д’Омона и пэра Франции.

В период высадки Наполеона в марте 1815 командовал 14-й дивизией. Пытался удержать Нормандию под властью короля, но был вынужден оставить командование, когда сопротивление стало невозможным. Перебрался на Джерси, где по приказу короля сформировал отряд из французских офицеров. 3 июля получил от Её Королевского Высочества Мадам знамя, с которым, не дожидаясь обещанных подкреплений, с отрядом из 130 человек высадился на побережье Нормандии в Ароманше. Роялисты были встречены огнем 36-фунтовых орудий, которые герцог с командой из 25 человек сумел захватить, после чего выступил маршем на Байё, в котором поднял белое знамя. Противник имел значительное численное превосходство, но не решился атаковать позиции, занятые герцогом д’Омоном в лесу Ливри. Вскоре у него было 1500 человек. 8 июля герцог вошел в Кан, где к нему присоединились новые добровольцы и части Национальной гвардии из Кальвадоса.

17 августа 1815 герцог снова занял свое место в Палате пэров, где голосовал за казнь маршала Нея. В 1817 году он был назначен великим магистром ордена Святого Губерта в Лотарингии и Баре, 17 февраля 1819 стал начальником 8-й дивизии. Пожалован в рыцари орденов короля 30 сентября 1820, стал офицером ордена Почетного легиона 19 августа 1823. Был пожизненным председателем Общества друзей искусств.

Находясь в эмиграции в Англии, изобрел новый вариант конской упряжки, получившей по его имени название attelage à la d’Aumont (или Daumont).

Семья 
1-я жена (6.08.1781): Мадлен-Мелани-Шарлотта де Рошешуар-Фодоа (14.10.1765—23.04.1790), дочь Эмери-Луи-Роже де Рошешуара, графа де Фодоа, и Мари-Мелани-Анриетты де Барбери де Куртей

Дети:

 Луи-Мелани-Антуан-Эрнест (25.10.1782—1805)
 Адольф-Анри-Эмери (11.04.1785—14.12.1848), герцог д’Омон. Жена (25.08.1808): Альбертина-Мари Шертан дю Сёй (1786—1858)

2-я жена (24.03. 1791): Франсуаза-Полина Фортуне де Шовиньи де Бло (1761—27.08.1829), придворная дама герцогини Орлеанской, дочь Луи де Шовиньи де Бло, графа дю Вивье, и Мари-Маргерит де Шан, вдова Антуана-Шарля де Монтессю, графа де Рюлли

3-я жена (1830): Эжени-Луиза де Фронтеле (ум. 1844)

Литература 
 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. I. — P.: Bourloton, 1889, p. 122
 Histoire biographique de la Chambre des pairs. P., 1829, p. 17

Ссылки 
 
 

Французские эмигранты времён Французской революции
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Генералы Франции XVIII века
Генерал-лейтенанты (Франция)
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон